Алекса́ндр Фо́кин:
 Фокин, Александр Васильевич (1912—1998) — советский химик-органик, академик АН СССР.
 
 Фокин, Александр Серафимович (1954—2005) — глава г. Подольск Московской области (2003—2005), обвинённый в организации убийства главного конкурента в предвыборной кампании.
 Фокин, Александр Юрьевич (1960—2001) — советский и литовский футболист.